Sidi Bel Abbès (ou Sidi Bel Abbes) est un nom propre désignant plusieurs lieux, personnages réels et navires.

Toponyme

En Algérie, Sidi Bel Abbès (arabe : سيدي بلعباس), est le chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbès, dans le Nord-Est du pays.

Au Maroc, la Zaouia de Sidi Bel Abbès est un édifice de Marrakech honorant le saint-patron de la ville, Abu al-Abbas as-Sabti.

Marine 
 Le Sidi Bel Abbès est un paquebot français torpillé durant la Seconde Guerre mondiale par un sous-marin allemand.

Saint musulman
 Autre nom sous lequel est connu Abu al-Abbas as-Sabti, saint-patron de la ville de Marrakech.

Cinéma 
 Sidi Bel Abbès, film français réalisé par Jean Alden-Delos et sorti en 1954.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme